Лос Гутијерез има више значења:

 Лос Гутијерез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гутијерез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гутијерез, Ел Занкудо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гутијерез, Ехидо Колонија Хуарез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гутијерез (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Гутијерез (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Гутијерез (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гутијерез (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гутијерез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Гутијерез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику